Тенряку (яп. 天暦 — тенряку, «небесний календар») — ненґо, девіз правління імператора Японії з 947 по 957 роки.

Порівняльна таблиця

Див. також 
 Японське традиційне літочислення

Джерела та література 

Японське літочислення